Елизабет Џејн Херли (; Бејзингстоук, Хемпшир, Уједињено Краљевство, 10. јун 1965) је енглеска глумица, модел и продуцент.

Филмографија 

|-
| 2006. || || -{The Last Guy on Earth}- || || 
|-
| 2004. || || -{Method}- || || 
|-
| 2002. || Заволети Сару || 
|-
| 2001. || || -{Double Whammy}- || || 
|-
| 2000. || || -{Bedazzled}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Weight of Water}- || || 
|-
| 1999. || Остин Пауерс: Шпијун који ме је креснуо || -{Austin Powers: The Spy Who Shagged Me}- || Ванеса Кенсингтон || 
|-
| 1999. || || -{Edtv}- || || 
|-
| 1999. || || -{My Favorite Martian}- || || 
|-
| 1998. || || -{Permanent Midnight}- || || 
|-
| 1997. || Остин Пауерс || -{Austin Powers: International Man of Mystery}- || Ванеса Кенсингтон || 
|-
| 1997. || || -{Dangerous Ground}- || || 
|-
| 1995. || || -{Mad Dogs and Englishmen}- || || 
|-
| 1993. || || -{Beyond Bedlam}- || || 
|-
| 1992. || Путник 57 || -{Passenger 57}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Long Winter}- || || 
|-
| 1990. || || -{Skipper, Der}- || || 
|-
| 1988. || || -{Rowing In the Wind}- || || 
|-
| 1987. || || -{Aria}- || || 
|}

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1965.
Енглеске глумице
Биографије живих особа